Nicciano ima više značenja:
 Nicciano, Lucca
 Nicciano, Terni